Anneliese Rothenberger – soprano tedesco
 Sönke Rothenberger – cavaliere tedesco
 Sven Rothenberger – cavaliere tedesco naturalizzato olandese